Palais Madame (en italien, Palazzo Madama) désigne en Italie :
 un palais à Rome, siège du Sénat de la République Italienne ;
 un palais à Turin.